Wahlkreis 35 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 35
 Landtagswahlkreis 35
 Reichstagswahlkreis 35